

Personaggi 
Quake – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Quake – personaggio dei Transformers

Videogiochi 
Quake – videogioco del 1996
Quake – serie di videogiochi
Quake engine – motore grafico sviluppato per l'omonimo sparatutto in prima persona

Altro 
Vittima di un incubo (Quake) – film del 1992 diretto da Louis Morneau
Quake – album di Erik Friedlander del 2003